Regulator kan syfta på
 Regulator (reglerteknik) – inom reglertekniken en apparat som beräknar och ställer ut en styrsignal till ett system
 Regulator – en anordning som omvandlar ett högt gastryck till ett lägre, se regulatorpaket.